Épuration est un téléfilm français réalisé par Jean-Louis Lorenzi, diffusé en 2007.

Il termine la série L'Orange de Noël (1996), La Tranchée des espoirs (2003), Le Bal des célibataires (2005) et Chat bleu, chat noir (2007), également réalisés par Jean-Louis Lorenzi

Synopsis 
À la suite des événements relatés dans Chat bleu, chat noir, Sylvaine, sa fille Monika, membre de la Résistance, et le fiancé de cette dernière, le déserteur allemand Max blessé lors de sa tentative d'évasion des griffes de la Gestapo, trouvent refuge dans le petit
village de Saint-Roch après avoir franchi la Ligne de démarcation en prenant beaucoup de risques. Mais les Allemands envahissent la Zone sud et nos protagonistes ne sont plus en sécurité. Monika et Max rejoignent les maquisards, tandis que Sylvaine renoue avec son amie Cécile Brunie (l'héroïne de L'Orange de Noël et du Bal des célibataires) et son époux Robert Le Floch, le maire du village et dont le fils, Pierre, est un maquisard. Sylvaine essaie de convaincre Cécile et Robert de rejoindre la Résistance, mais ces derniers refusent, à son grand désespoir.
À la suite de l'assassinat d'un officier allemand par Pierre, les autorités allemandes lancent un ultimatum à la population du village : si le coupable ne se rend pas, trente villageois seront exécutés. Cécile veut convaincre son époux de dénoncer leur fils pour sauver les 30 otages, mais Robert, ne voulant pas choisir entre la vie de leur fils et celle de ses administrés, décide de se dénoncer lui-même comme l'auteur du meurtre de l'officier allemand. Il est fusillé en place publique par les Allemands, sous les yeux des villageois.
Pendant ce temps, Sophie, une résistante de 17 ans, immature, voire manifestant des tendances psychopathes (elle abat avec amusement un soldat allemand désarmé et blessé), s'éprend de Max, mais ce dernier refuse ses avances, restant fidèle à Monika. Puis le Débarquement en Normandie a lieu et les troupes allemandes se retirent du village. Au campement des maquisards, Sophie manque de blesser Monika en lui tirant dessus, avant de prétendre que c'était un accident en nettoyant son arme. Max est furieux et chasse Sophie.

Voulant se venger de cet amour déçu, Sophie dénonce Max et Monika comme étant des espions allemands. Ces derniers sont violemment pris à partie par la foule du village (assoiffée de vengeance après les années d'Occupation) avec d'autres malheureux dénoncés (à tort pour la plupart) comme des agents des Allemands. Les femmes sont tondues, et Fernand Peyrac, le père de Sophie et un résistant de la vingt-cinquième heure ayant déjà froidement abattu un milicien d'une vingtaine d'années qui se cachait pour échapper à l'Épuration, s'arroge la fonction de maire du village et décide de soumettre Max, Monika et les autres accusés à un tribunal populaire dont le verdict et la sentence ne font guère de doute...

Résolues à sauver le village de ces règlements de comptes, Sylvaine et Cécile s'unissent pour faire front et tenter de sauver Max, Monika et les autres de la vindicte populaire...

Fiche technique 
 Réalisation : Jean-Louis Lorenzi
 Scénario : Béatrice Rubinstein et Jean-Louis Lorenzi
 Décors : Christophe Lenoir
 Costumes : Patricia Colin
 Photographie : Jean-Claude Hugon et Franck Séchan
 Montage : Claude Ronzeau
 Durée : 100 minutes
 Date de diffusion :
 France - 16 novembre 2007 sur France 2

Tournage 
Certaines scènes du film ont été tournées sur la commune de Lostanges.

Distribution 
 Cristiana Reali : Sylvaine
 Sophie Aubry : Cécile
 André Marcon : Peyrac
 Emmanuelle Coutellier : Sophie
 Fiona Chauvin : Monika
 David Mambouch : Max
 Frédéric Pierrot : Robert
 Thierry Gibault : Paul
 Charles Petit : Pierre
 Marie Matheron : Thérèse
 Marie-France Santon : Georgette
 Nathalie Kanoui : Mathilde
 Arnaud Lechien : Étienne
 Michel Ruhl : Le curé
 Bruno Lochet : Euzèbe
 Julien Baumgartner : Auxence
 Philippe Gouin : Gaston
 Silvie Laguna : Femme Euzèbe
 Philippe Paimblanc : Benède
 Sébastien Lafaux : Soldat 126

Liens externes 
 

Téléfilm français des années 2000
Téléfilm diffusé en 2007
Film tourné en Corrèze